Seznam divizij z zaporedno številko 74.

Seznam 
 Pehotne
 74. (yeomanrijska) divizija (Združeno kraljestvo)
 74. divizija (Kitajska)

Glej tudi